Киро́га ():

Топоним 
 Кирога (Луго) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.
 Кирога (комарка) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.
 Кирога (Мексика) (англ.) — город в Мексике.

Фамилия 
 Кирога, Антонио (1784—1841) — испанский генерал и политический деятель.
 Кирога, Васко де (1470—1565) — испанский священнослужитель, был одним из правителей Мексики.
 Кирога, Марсело (1931—1980) — боливийский писатель и политик.
 Кирога, Орасио (1878—1937) — уругвайский писатель.
 Кирога, Рамон (род. 1950) — перуанский футболист.
 Кирога, Факундо (1788—1835) — аргентинский военный и политик.
 Кирога, Факундо Эрнан (род. 1978) — аргентинский футболист, защитник клуба «Олл Бойз».
 Кирога Рамирес, Хорхе (род. 1960) — боливийский политик.
 Лопес-Кирога, Мануэль (англ.) (1899—1988) — испанский композитор.
 Кирога, Мануэль (англ.) (1892—1961) — испанский скрипач и композитор.